Hendrix est un nom porté par les personnalités suivantes :

Personnalités 

 Elaine Hendrix (1970-), actrice et productrice américaine ; 
 Friedrich Hendrix (1911-1941), athlète allemand ;
 Holly Hendrix (1997-), actrice pornographique américaine ;
 Hunter Hunt-Hendrix (1985-), musicienne, compositrice et philosophe américaine ;
 Jenny Hendrix (1986-), actrice pornographique américaine ;
 Jimi Hendrix (1942-1970), guitariste, chanteur et compositeur américain ; 
 Richard Hendrix (1986-), joueur américano-macédonien de basket-ball ;
 Wanda Hendrix (1928-1981), actrice américaine.

  Homophones  
 Nona Hendryx (1944-), chanteuse américaine.

Groupe 

 The Jimi Hendrix Experience, le groupe de ce dernier de 1966 à 1969.

Album 

 Hendrix in the West, est un album  de Jimi Hendrix publié en  ;
 Jimi Hendrix: Woodstock, best of de la performance du sextette de Jimi Hendrix en août 1994 ;
 Lifelines: The Jimi Hendrix Story, réédition de Live and Unreleased: The Radio Show en 1989 ;
 The Jimi Hendrix Concerts, est un album de Jimi Hendrix sorti en août 1982 ;
 The Jimi Hendrix Experience Box Set, est un coffret de 4 CD publié en 2000. Il a été réédité en  avec 4 pistes bonus.

Toponyme 
 Hendrix, ville américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme